Eremosaprinus är ett släkte av skalbaggar. Eremosaprinus ingår i familjen stumpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stumpbaggar
Eremosaprinus